Flemming Johansen kan henvise til flere personer:

 Flemming Johansen (arkæolog) (1934-2018) – dansk arkæolog og museumsdirektør
 Flemming Johansen (atlet) (født 1946) – dansk atlet